

Editoria 
 Tropic – rivista statunitense

Geografia 
 Tropic – area non incorporata della contea di Brevard, in Florida (Stati Uniti d'America)
 Tropic – cittadina della contea di Garfield, nello Utah (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Tropical